Платицин — фамилия; имеет женскую форму Платицина.
 Платицин, Аркадий Васильевич (1923—2013) — советский и российский художник-график, педагог, краевед, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Платицин, Владимир Васильевич (1919—1994) — командир батальона танковой бригады, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.